Ога́стин Э́шли Граймс (; родился 2 августа 1957, Дублин) — ирландский футболист, известный по выступлениям за ирландский клуб «Богемианс», английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Ковентри Сити», «Лутон Таун», «Сток Сити» и за испанский клуб «Осасуна». Также провёл 18 матчей за национальную сборную Ирландии.

Клубная карьера 
Уроженец Дублина, Эшли Граймс начал играть в футбол в молодёжной команде «Стелла Марис». В возрасте 15 лет был на просмотре на «Олд Траффорд», но затем вернулся в Ирландию, где играл за дублинский клуб «Богемианс». В 1977 году перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед» за  фунтов.

Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 20 августа 1977 года в матче против «Бирмингем Сити», выйдя на замену Стюарту Пирсону. Свой первый гол за Юнайтед забил 8 апреля 1974 года в игре против «Куинз Парк Рейнджерс». Выступал за команду на протяжении шести сезонов, но твёрдым игроком основного состава не был. В 1983 году выиграл с командой Кубок Англии, проведя финальный матч и его переигровку на скамейке запасных. Всего провёл за «Манчестер Юнайтед» 107 матчей и забил 11 мячей.

В августе 1983 года перешёл в Ковентри Сити за 200 тысяч фунтов. Провёл в клубе только один сезон, после чего перешёл в «Лутон Таун». Выступал за «Лутон» на протяжении пяти сезонов, сыграв 114 матчей и забив 4 мяча. В 1988 году выиграл Кубок Футбольной лиги, выйдя на замену в финальном матче против «Арсенала». Именно после его передачи «Лутон» забил победный гол на последней минуте игры, которая завершилась со счётом 3:2.

В 1989 году Граймс перешёл в испанский клуб «Осасуна». Провёл 15 матчей в Испании, после чего вернулся в Англию, где стал игроком «Сток Сити» в 1991 году. Сезон 1991/92 стал последним в его профессиональной карьере. В мае 1992 года завершил карьеру игрока и стал тренером молодёжной команды «Сток Сити» (главным тренером Стока был Лу Макари). В дальнейшем работал в тренерском штабе английского клуба «Хаддерсфилд Таун». В феврале 2013 года вошёл в тренерский штаб валлийского клуба «Колуин-Бей».

Карьера в сборной 
Провёл за национальную сборную Ирландии 18 матчей с 1978 по 1988 год. Его дебют состоялся 5 апреля 1978 года в игре против сборную Турции. Единственный гол в составе сборной забил 17 ноября 1982 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против сборной Испании. Последний матч за сборную провёл 23 марта 1988 года против сборной Румынии.

Статистика выступлений 

 A.  В колонку «Прочие» включены матчи и голы в Кубке полноправных членов, Трофее Футбольной лиги, плей-офф Футбольной лиги, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков УЕФА.

Достижения 
  Богемианс
 Чемпион Ирландии: 1974/75
 Обладатель Кубка ирландской лиги: 1975
 Обладатель Кубка Ирландии: 1976

  Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 1983
 Обладатель Суперкубка Англии: 1983

  Лутон Таун
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1988

  Сток Сити
 Обладатель Трофея Футбольной лиги: 1992

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Sporting-Heroes.net 
 Профиль футболиста на сайте Soccer-Ireland.com 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Сток Сити»